Die Wahlen der Berliner Bezirksverordnetenversammlungen am 24. Mai 1992 waren die bislang einzigen Wahlen, die ohne die gleichzeitige Wahl für das Abgeordnetenhaus von Berlin stattfanden. Hintergrund hierfür war der Umstand, dass die Ost-Berliner Bezirksverordnetenversammlungen erst am 6. Mai 1990 gewählt wurden und ihnen die Gelegenheit gegeben werden sollte, ohne frühzeitige Neuwahlen die Strukturen der kommunalen Selbstverwaltung aufzubauen. Die West-Berliner Bezirksverordnetenversammlungen waren zuletzt am 29. Januar 1989 gewählt worden.

In den 23 Bezirksverordnetenversammlungen wurden jeweils 45 Mandate nach Stimmergebnis mit dem Hare-Niemeyer-Verfahren verteilt.

Weblinks 
 Statistisches Landesamt Berlin – Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlung in Berlin am 24. Mai 1992

Berlin
1992